Federació Democràtica de Dones d'Alemanya (del seu nom en alemany Demokratischer Frauenbund Deutschlands), organització feminista de la República Democràtica Alemanya
 Dietrich Fischer-Dieskau, baríton, director d'orquestra i musicòleg alemany
 Dog Fashion Disco, grup de heavy metal originari de Rockville (Maryland), als Estats Units
 Dia de la Llibertat dels Documents (del seu nom en anglès Document Freedom Day), jornada mundial anual dedicada al format obert organitzada per la FSFE
 Diccionari Digital de Cognoms d'Alemanya (del seu nom en alemany Digitales Familiennamenwörterbuch Deutschlands), servei digital d'informació sobre cognoms d'Alemanya
 Diagrama de flux de dades, representació del flux de dades a través d'un sistema d'informació
 Carn DFD (de l'acrònim en anglès  Dark-Firm-Dry), anomalia de la carn provocada per l'estrès que sofreix el bestiar
 Depth from defocus, sistema d'autoenfocament fotogràfic desenvolupat per Panasonic
 Dfd també és el codi a la classificació climàtica de Köppen del clima subàrtic amb hiverns molt freds